Список наград и номинаций Робина Уильямса включает в себя множество премий, которые актёр получал на протяжении всей своей карьеры с 1976 по 2014 год, включая «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Умница Уилл Хантинг» (1997). Также он выиграл шесть наград «Золотой глобус», в том числе за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле, в картинах «Доброе утро, Вьетнам» (1987), «Король-рыбак» (1991), «Миссис Даутфайр» (1993), наряду с премией Сесиля Б. Де Милля 2005 года. В общей сложности у Робина Уильямса было 62 награды и 73 номинации.

Награды и номинации

Премия «Оскар»

Премия BAFTA

Премия «Сатурн»

Премия Гильдии киноактёров США

Премия «Золотой глобус»

Прайм-тайм премия «Эмми»

Прочие

См. также 
 Фильмография Робина Уильямса

Примечания 

Уильямс, Робин
Робин Уильямс